Piazzolla ima više značenja:
 Piazzolla, Napoli
 Piazzolla, Potenza